

Patronymes
 Louis Leménil, comédien français né à Paris en 1804, décédé à Paris en 1872 .
 Madame Leménil née Marie Élisabeth Adrienne Gougibus à Paris en 1806 et décédée à Paris en 1886, actrice française, femme du précédent.
 Émile Leménil, architecte français, né à Paris en 1832 et mort à Paris en 1923, fils des précédents.

Toponymes
 Le Ménil, commune des Vosges
 Leménil-Mitry, commune de Meurthe-et-Moselle la moins habitée et la moins lotie (uniquement un château et sa ferme attenante).

Voir aussi 
 Lesménils
 ménil